Een overzicht van Standard Luik in het seizoen 1989/90.

Selectie

 = Aanvoerder

Technische staf

Resultaten
Een overzicht van de competities waaraan Standard in het seizoen 1989-1990 deelnam.

Uitrustingen
Shirtsponsor(s): Opel
Sportmerk: adidas

Transfers

Zomer

Winter

Eerste klasse

Klassement

P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal puntenK: kampioen, D: degradeert, (beker): bekerwinnaar, (UEFA): geplaatst voor UEFA-beker

Afbeeldingen

Externe link
 Officiële website

Standard Luik naar seizoen